Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. поступившись у 4-му колі несіяній Люціє Шафаровій.

Серена Вільямс виграла свій третій титул на Відкритому чемпіонаті Австралії, у фіналі перемігши Марію Шарапову. Вільямс стала першим несіяним гравцем, який виграв цей турнір, з часів Кріс О'Нейл на турнірі 1978 року.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
2007 у тенісі